Чеба — название рек в России:

 Чеба (приток Катуни) — на Алтае.
 Чеба (река, впадает в Ройкнаволоцкое озеро) — в Карелии.